Esta é uma lista de canções do girl group sul-coreano After School.

A

B

D

E

F

G

H

I

J

L

M

P

R

S

T

V

W

Outras canções

Ver também 
 Discografia de After School

After School
After School